Хвергельмир (, «кипящий котёл») — в германо-скандинавской мифологии поток в Нифльхейме («стране мрака»), из которого вытекают подземные реки, в том числе Гьёлль, текущая рядом с Хель (царством мёртвых). В Хвергельмир живет дракон Нидхёгг и шесть змей. Один из корней Иггдрасиля восходит к этому источнику.

Хвергельмир в популярной культуре 

В репертуаре финской группы Moonsorrow есть песня «Hvergelmir».

Ссылки
 Видение Гюльви // Младшая Эдда

Незавершённые статьи по германо-скандинавской мифологии
География германо-скандинавской мифологии